Brufe peut désigner :

Toponymes

Brufe, une des paroisses civiles de la municipalité de Terras de Bouro, située dans le district de Braga ;
Brufe, une des paroisses civiles de la municipalité de Vila Nova de Famalicão, située dans le district de Braga.

Homonymie de toponyme